La Belle – capoluogo della Contea di Hendry in Florida
 La Belle – città della Contea di Lewis in Missouri
 La Belle – una delle quattro navi con cui René Robert Cavelier de La Salle esplorò il Golfo del Messico nel 1685

Pagine correlate 
Labelle (disambigua)